San Juan hace referencia a varios artículos:

Geografía

África

Guinea Ecuatorial 
 Cabo San Juan (Guinea Ecuatorial), ciudad en la provincia de Litoral. Esperanza

América

Argentina 
 Avenida San Juan, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 San Juan, capital de la provincia homónima.
 Gran San Juan, aglomerado urbano formado alrededor de la ciudad de San Juan. 
 Provincia de San Juan, provincia de Argentina, caracterizada por su producción vitivinícola y se la conoce popularmente como la tierra del sol.
 Río San Juan, cauce fluvial.
 San Juan (Salta), localidad del departamento de Iruya, provincia de Salta.
 San Juan (Subte de Lima), estación de la red de subterráneos de la ciudad de Lima.

Bolivia 
 San Juan del Chaco, localidad del municipio de Vallegrande, departamento de Santa Cruz.
 San Juan del Rosario, localidad del municipio de Colcha K, provincia de Nor Lípez, departamento de Potosí.
 San Juan del Piray, localidad del municipio de Monteagudo, departamento de Chuquisaca.
 San Juan de Taperas, localidad del municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos, departamento de Santa Cruz.
 San Juan de Yapacaní, municipio en la provincia de Ichilo, departamento de Santa Cruz.

Canadá  
 San Juan de Terranova, en Terranova y Labrador (Newfoudland and Labrador).

Chile 
 San Juan de la Costa, comuna de la provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
 San Juan (Chile), localidad de la comuna chilota de Dalcahue, Región de Los Lagos.

Costa Rica 
 San Juan de Dios, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José.
 San Juan, distrito del cantón de Tibás, en la provincia de San José.
 San Juan de Mata, distrito del cantón de Turrubares, en la provincia de San José.
 San Juan, distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela.
 San Juan, distrito del cantón de Naranjo, en la provincia de Alajuela.
 San Juan, distrito del cantón de Poás, en la provincia de Alajuela.
 San Juan, distrito del cantón de La Unión, en la provincia de Cartago.
 San Juan, distrito del cantón de Santa Bárbara, en la provincia de Heredia.
 San Juan, distrito del cantón de Abangares, en la provincia de Guanacaste.
 San Juan Grande, distrito del cantón de Esparza, en la provincia de Puntarenas.

Colombia 
 San Juan de Arama, en el departamento de Meta.
 San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira.
 San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño.
 San Juan de Rioseco, en el departamento de Cundinamarca.
 San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar

Ecuador 
 San Juan, parroquia rural del cantón Riobamba, en la provincia de Chimborazo.
 Parroquia San Juan (Quito), parroquia de San Francisco de Quito.
 San Juan, localidad y parroquia rural de la provincia de Los Ríos.
 San Juan Bosco, cantón de la provincia de Morona Santiago, Ecuador.
 San Juan, parroquia rural del cantón Gualaceo, provincia de Azuay.

Guatemala 
 San Juan Atitán, es un municipio del departamento de Huehuetenango.
 San Juan Ixcoy, es otro municipio del departamento de Huehuetenango.

Honduras 
 San Juan (Intibucá), municipio del departamento de Intibucá.
 San Juan (La Paz), municipio del departamento de La Paz.
 Cantarranas o San Juan de Flores, municipio del departamento de Francisco Morazán.
 San Juan Guarita, municipio del departamento de Lempira.
 San Juan de Opoa, municipio del departamento de Copán.

México 
 San Juan Atenco, municipio del estado de Puebla.
 Colonias San Juan de Dios, zona en la Ciudad de México.
 San Juan Atzompa, municipio del estado de Puebla.
 San Juan Culhuacán, barrio del pueblo originario de Culhuacán, en el Distrito Federal.
 Municipio de San Juan del Río (Querétaro), municipio del estado de Querétaro.
 San Juan Ixcaquixtla, municipio del estado de Puebla.
 San Juan Ixtayopan, pueblo originario del Distrito Federal.
Sierra De San Juan, sierra del estado de Nayarit
 San Juan Koop, pueblo originario del Yucatán.
 San Juan Teotihuacán, municipio del estado de México.
 San Juan Tepenáhuac, pueblo originario del Distrito Federal.
 Barrio de San Juan (Mérida), barrio de la ciudad de Mérida, Yucatán.
 San Juan de Ulúa, puerto de Veracruz, México.
 Mercado de San Juan, Ciudad de México.
 San Juan (Ciudad de México), localidad en Ciudad de México.
 San Juan (Sinaloa), localidad en el Distrito de San Ignacio, estado de Sinaloa.
 San Juan Cosalá, localidad del Municipio de Jocotepec estado de Jalisco.
 San Juan Atzacualoya, Localidad del municipio de Tlalmanalco Estado de México.
 Pueblo Viejo, Misantla, Veracruz La localidad se llamaba San Juan de Misantla de 1552 a 1564, luego que migraron para asentar el nuevo lugar de la ciudad que esta actualmente es Misantla.
 San Juan Tepa, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan Ixtilmaco, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan el Sabino, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan Hueyapan, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San Juan Hualula, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan Tizahuapan, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan Tilcuautla, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San Juan Solís, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San Juan Ahuehueco, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San Juan Achichilco, localidad en el estado de Hidalgo.	
 Colonia San Juan (Hidalgo), localidad en el estado de Hidalgo.
 San Juan Michimaloya), localidad en el estado de Hidalgo.

Nicaragua 
 Departamento de Río San Juan.
 Río San Juan.
 Reserva de la biosfera de Río San Juan.
 San Juan de Limay, municipio.
 San Juan del Norte, municipio.
 San Juan de Oriente, municipio.
 San Juan de Río Coco, municipio.
 San Juan del Sur, municipio.

Panamá 
 San Juan (Chiriquí), localidad de la provincia de Chiriquí.
 San Juan (Colón), localidad de la provincia de Colón.
 San Juan (Veraguas), localidad de la provincia de Veraguas.
 San Juan de Dios (Coclé), localidad de la provincia de Coclé.
 San Juan Bautista (Herrera), localidad de la provincia de Herrera.

Perú 
 Bahía de San Juan, bahía de la costa meridional del Perú
 Distrito de San Juan (Perú) (desambiguación)
 San Juan (Yarinacocha), pueblo en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo.
 San Juan (San Miguel de Achos), pueblo del distrito de San Miguel de Acos, provincia de Huaral, Lima.
 San Juan (Iquitos), pueblo del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

Puerto Rico 
 Bahía de San Juan (Puerto Rico), bahía al noreste de Puerto Rico, alrededor del Viejo San Juan.
 Isleta de San Juan, isla de 3 millas cuadradas (equivalentes a 780 hectáreas o 7,8 km²) en la costa noreste de Puerto Rico.
 San Juan, capital de Puerto Rico.

República Dominicana 
 San Juan, provincia de República Dominicana.
 San Juan de la Maguana, capital de la provincia.

Venezuela 
 San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.
 Parroquia San Juan (Venezuela), parroquia del municipio Libertador de Caracas.
 San Juan Bautista (Venezuela), poblado ubicado en la isla de Margarita.
 San Juan de Colón, capital del municipio Ayacucho, en Táchira.
 San Juan de Lagunillas, poblado del Estado Mérida

Asia

Filipinas 
 San Juan (Ilocos Sur), ciudad de la provincia de Ilocos Sur.
 San Juan (Gran Manila), localidad de Gran Manila.
 San Juan (Abra), municipio de la provincia de Abra.
 San Juan de La Unión, municipio de la provincia de La Unión.
 San Juan de Surigao, barrio del municipio filipino de Jinatúan en la provincia de Surigao del Sur.
 San Juan de Dumarán,  barrio del municipio  de Dumarán perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.

Europa

España 
 San Juan de Alicante (Sant Joan d'Alacant), municipio de la provincia de Alicante.
 San Juan de Terreros, localidad del municipio de Pulpí, provincia de Almería.
 San Juan de la Encinilla, municipio de la provincia de Ávila.
 San Juan Bautista (Ávila), localidad del municipio de San Juan de la Encinilla, provincia de Ávila.
 San Juan de la Nava, municipio de la provincia de Ávila.
 San Juan del Molinillo, municipio de la provincia de Ávila.
 San Juan del Olmo, municipio de la provincia de Ávila.
 San Juan de Gredos, municipio de la provincia de Ávila.
 San Juan (Ciudadela), localidad del municipio de Ciudadela, provincia de Islas Baleares.
 San Juan (Islas Baleares) (Sant Joan), municipio de la provincia de Islas Baleares.
 San Juan Bautista (Islas Baleares) (Sant Joan de Labritja), municipio de la provincia de Islas Baleares.
 San Juan de Mediona (Sant Joan de Mediona), localidad del municipio de Mediona, provincia de Barcelona.
 San Juan Despí (Sant Joan Despí), municipio de la provincia Barcelona.
 San Juan de Torruella (Sant Joan de Vilatorrada), municipio de la provincia Barcelona.
 San Juan Samora (Sant Joan Samora), localidad del municipio de San Lorenzo de Hortóns, provincia de Barcelona.
 San Juan de Oló (Sant Joan d'Oló), localidad del municipio de Santa María de Oló, provincia de Barcelona.
 San Juan (Subirats) (Sant Joan), localidad del municipio de Subirats, provincia de Barcelona.
 San Juan de Montdarn (Sant Joan de Montdarn), localidad del municipio de Viver y Serrateix, provincia de Barcelona.
 San Juan (Los Ausines), localidad del municipio de Los Ausines, provincia de Burgos.
 San Juan de Ortega, localidad del municipio de Barrios de Colina, provincia de Burgos.
 San Juan del Monte (Burgos), municipio de la provincia de Burgos.
 San Juan (Valle de Mena), localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos.
 San Juan de Peñagolosa, localidad del municipio de Vistabella del Maestrat, provincia de Castellón.
 San Juan de Moró (Sant Joan de Moró), municipio de la provincia de Castellón.
 San Juan (Espasante), lugar de la parroquia de Espasante, concejo de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 San Juan de Palamós (Sant Joan de Palamós), localidad del municipio de Palamós, provincia de Gerona.
 San Juan de las Abadesas (Sant Joan de les Abadesses), municipio de la provincia de Gerona.
 San Juan de Mollet (Sant Joan de Mollet), municipio de la provincia de Gerona.
 San Juan de Fuentes (Sant Joan les Fonts), municipio de la provincia de Gerona.
 San Juan de Salelles (Sant Joan de Salelles), localidad del municipio de Cruilles, Monells y San Sadurní, provincia de Gerona.
 San Juan (Guipúzcoa), localidad del municipio de Isasondo, Guipúzcoa.
 San Juan del Puerto, municipio de la provincia de Huelva.
 San Juan (Huesca), localidad del municipio de La Fueva, provincia de Huesca.
 San Juan de Plan, municipio de la provincia de Huesca.
 San Juan del Flumen, localidad del municipio de Sariñena, provincia de Huesca.
 San Juan de la Mata, localidad del municipio de Arganza, provincia de León.
 San Juan de Paluezas, localidad del municipio de Borrenes, provincia de León.
 San Juan de Torres, localidad del municipio de Cebrones del Río, provincia de León.
 San Juan de Torán (Sant Joan de Toran), localidad del municipio de Caneján, provincia de Lérida.
 San Juan de Erm (Sant Joan de l'Erm), localidad del municipio de Montferrer Castellbó, provincia de Lérida.
 San Juan de Viñafrescal (Sant Joan de Vinyafrescal), localidad del municipio de Puebla de Segur, provincia de Lérida.
 San Juan Fumat (Sant Joan Fumat), localidad del municipio de Valles del Valira, provincia de Lérida.
 San Juan (Madrid), localidad del municipio de Navas del Rey, Comunidad de Madrid.
 San Juan del Viso, localidad del municipio de Torres de la Alameda, Comunidad de Madrid.
 San Juan (Moratalla), localidad del municipio de Moratalla, Región de Murcia.
 San Juan (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 San Juan (San Pedro del Pinatar), localidad del municipio de San Pedro del Pinatar, Región de Murcia.
 San Juan de Nieva (Avilés), lugar de la parroquia de Laviana, concejo de Avilés, Principado de Asturias.
 San Juan de Nieva (Castrillón), lugar del concejo de Castrillón, Principado de Asturias.
 San Juan (Castropol), lugar de la parroquia de Moldes, concejo de Castropol, Principado de Asturias.
 San Juan de Piñera, parroquia del concejo de Cudillero, Principado de Asturias.
 San Juan (Cudillero), lugar de la parroquia de San Juan de Piñera, concejo de Cudillero, Principado de Asturias.
 San Juan de Prendonés (San Xuan de Prendonés), parroquia del concejo de El Franco, Principado de Asturias.
 San Juan (El Franco) (San Xuan), lugar de la parroquia de San Juan de Prendonés, concejo de El Franco, Principado de Asturias.
 San Juan de Beleño, parroquia del concejo de Ponga, Principado de Asturias.
 San Juan (Ribadedeva), parroquia del concejo de Ribadedeva, Principado de Asturias.
 San Juan de la Arena, lugar de la parroquia de Ranón, concejo de Soto del Barco, Principado de Asturias.
 San Juan del Monte (Bimeda) (San Xuan del Monte), lugar de la parroquia de Bimeda, concejo de Cangas del Narcea, Principado de Asturias.
 San Juan de Duz (San Xuan de la Duz), parroquia del concejo de Colunga, Principado de Asturias.
 San Juan (Colunga) (San Xuan), lugar de la parroquia de San Juan de Duz, concejo de Colunga, Principado de Asturias.
 San Juan (Grado) (San Xuan), lugar y parroquia del concejo de Grado, Principado de Asturias.
 San Juan (Morcín) (San Xuan), lugar de la parroquia de La Piñera, concejo de Morcín, Principado de Asturias.
 San Juan de Parres (San Xuan de Parres), lugar de la parroquia de Parres, concejo de Parres, Principado de Asturias.
 San Juan de Berbío (San Xuan de Berbío), parroquia del concejo de Piloña, Principado de Asturias.
 San Juan del Obispo (San Xuan del Obispo), lugar de la parroquia de Tiñana, concejo de Siero, Principado de Asturias.
 San Juan (Villaviciosa) (San Xuan), lugar de la parroquia de Amandi, concejo de Villaviciosa, Principado de Asturias.
 San Juan de Redondo, localidad del municipio de La Pernía, provincia de Palencia.
 San Juan (Santa María de Guía de Gran Canaria), localidad del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.
 San Juan (Telde), localidad del municipio de Telde, provincia de Las Palmas.
 San Juan (Torroso), lugar de la parroquia de Torroso, concejo de Mos, provincia de Pontevedra.
 San Juan de Camba, lugar de la parroquia de Camba, concejo de Rodeiro, provincia de Pontevedra.
 San Juan del Reparo, localidad del municipio de Garachico, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Juan (Güímar), localidad del municipio de Güímar, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Juan (San Andrés y Sauces), localidad del municipio de San Andrés y Sauces, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Juan de la Rambla, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Juan (Tacoronte), localidad del municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Juan de Raicedo, localidad del municipio de Arenas de Iguña, Cantabria.
 San Juan (Soba), localidad del municipio de Soba, Cantabria.
 San Juan de Aznalfarache, municipio de la provincia de Sevilla.
 San Juan (Reus) (Sant Joan), localidad del municipio de Reus, provincia de Tarragona.
 San Juan del Paso (Sant Joan del Pas), localidad del municipio de Ulldecona, provincia de Tarragona.
 San Juan de los Arcos (Sant Joan dels Arcs), localidad del municipio de Viñols y Archs, provincia de Tarragona.
 San Juan (Requena), localidad del municipio de Requena, provincia de Valencia.
 San Juan de Énova (Sant Joanet), municipio de la provincia de Valencia.
 San Juan (Lejona), localidad del municipio de Lejona, Vizcaya.
 San Juan (Musques), localidad del municipio de Musques, Vizcaya.
 San Juan de Musques, localidad del municipio de Musques, Vizcaya.
 San Juan (Ubidea), localidad del municipio de Ubidea, Vizcaya.
 San Juan (Valle de Achondo), localidad del municipio de Valle de Achondo, Vizcaya.
 San Juan (Yurre), localidad del municipio de Yurre, Vizcaya.
 San Juanico el Nuevo, localidad del municipio de Camarzana de Tera, provincia de Zamora.
 San Juan de la Cuesta, localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora.
 San Juan del Rebollar, localidad del municipio de San Vitero, provincia de Zamora.
 San Juan de Mozarrifar, localidad del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza.
 San Juan, barrio de Pamplona.
 San Juan-El Albaricocal, barrio de Málaga.
 Volcán de San Juan, volcán de las Islas Canarias
 San Juan, una de las cumbres del macizo de Moncayo, montaña del Sistema Ibérico, entre Zaragoza y Soria.
 San Juan (Foz), localidad en Foz, municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia.
 San Juan (Pando), localidad de Pando, municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia. 
 San Juan (Furco), localidad de Furco, municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia.
 San Juan (Pardabella), localidad de Pardabella, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia.

Francia 
 San Juan (Poitiers), localidad en Poitiers, Francia.
 San Juan de Luz, puerto y comuna francés (Saint Jean de Luz, en euskera: Donibane Lohizune), departemento de Pirineos Atlánticos.

Italia 
 San Juan, antiguo nombre de la comuna de Cavriglia, Arezzo, en la Toscana.

Santos

I milenio 
 El apóstol Juan, generalmente identificado con San Juan Evangelista, a quien se atribuyen:
 el Evangelio de Juan,
 las Epístolas de Juan y
 el Apocalipsis de San Juan.
 San Juan Bautista, primo de Jesús (ver festividad de San Juan).
 Santos Juanes es el nombre dado a los dos anteriores de forma conjunta, generalmente en edificios religiosos en su memoria.
 San Juan Crisóstomo (347-407), arzobispo de Constantinopla.
 San Juan Taumaturgo (-311), mártir. 
 San Juan Casiano (c. 360-433), sacerdote, asceta y padre de la Iglesia.
 San Juan I (ca. 470-526), papa.
 San Juan el Profeta, (-c. 550), monje y asceta.
 San Juan Clímaco (ca. 579-649), monje y escritor griego.
 San Juan Damasceno (ca. 676-749), padre de la Iglesia.
 San Juan de Beverley (-721), obispo de York.
 San Juan de Pavía (-813), obispo de Pavía.
 San Juan de Rila (876-946), sacerdote búlgaro.
 San Juan Gualberto (ca. 995-1073), abad italiano.

II milenio 
 San Juan de Mata (1160-1213), teólogo provenzal, fundador de la Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios).
 San Juan de Meda (-1159), sacerdote italiano.
 San Juan Nepomuceno (ca. 1330 o 1340 - 1393), sacerdote bohemio, confesor de la reina Juana.
 San Juan Capistrano (1382-1456), gobernador de Perugia, sacerdote franciscano e inquisidor italiano.
 San Juan Cancio, Juan de Kenty o Juan de Kety (1397-1473), sacerdote y teólogo polaco.
 San Juan de Sahagún (1430-1479), sacerdote y predicador leonés.
 San Juan Fisher (1469-1535), cardenal humanista y mártir inglés.
 San Juan de Houghton (1486-1535), mártir inglés.
 San Juan Stone (-1539), mártir inglés.
 San Juan de Dios (1495-1550), soldado portugués. Tras oír la predicación de San Juan de Ávila, se convirtió, fue ordenado sacerdote y fundó la orden hoy conocida como los Hermanos Trinitarios de San Juan de Dios.
 San Juan de Ávila (1500-1569), sacerdote y teólogo castellano. Predicó ante quien luego sería llamado San Juan de Dios, y fue maestro de San Juan de la Cruz.
 San Juan Diego Cuauhtlatoatzin o San Juan Diego, primer santo indígena de América Latina (9 de diciembre de 1474 - 30 de mayo de 1548), que según la tradición católica en México, presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.
 San Juan Payne (1532-1582), sacerdote y mártir inglés.
 San Juan de Ribera (1532-1611), arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía. 
 San Juan de la Cruz (1542-1591) escritor y religioso español.
 San Juan Sarcandro (1576-1620), sacerdote moravo.
 San Juan Francisco Regis (1579-1640), misionero jesuita francés.
 San Juan Ogilvie (1580-1615), jesuita escocés.
 San Juan de Brébeuf (1579-1640), misionero jesuita francés.
 San Juan Berchmans (1599-1621), novicio jesuita flamenco.
 San Juan Eudes (1601-1680), misionero francés.
 San Juan de Lalande (1615-1646), misionero jesuita francés.
 San Juan Bautista de La Salle (1651-1719) religioso y pedagogo francés.
 San Juan María Vianney (1786-1859), párroco francés.
 San Juan Neumann (1811-1860), obispo redentorista de Filadelfia, EE.UU. 
 San Juan Bosco (1815-1888), sacerdote italiano.
 San Juan Bautista Piamarta, sacerdote italiano.

III milenio 
 San Juan XXIII (1881-1963), papa.
 San Juan Pablo II (1920-2005), papa.

Miscelánea 
 Noche o Fiesta de San Juan, que se celebra en muchos lugares de Europa e Iberoamérica.
 Nombre común con el que se conoce a la planta Hypericum perforatum
 Nombre común con el que se conoce a la fase adulta del insecto Hylamorpha elegans.
Perro de aguas de San Juan, raza canina
 Calle San Juan (Logroño), en La Rioja (España).
 San Juan (carabela), una de las 17 carabelas utilizadas por Cristóbal Colón en su segundo viaje.
 San Juan (obra de teatro), de Max Aub.
 San Juan (juego de cartas)